Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН — головное учреждение Российской академии наук в области физиологии человека и животных. В настоящее время институт включает 17 научных лабораторий.

История 
Институт высшей нервной деятельности АН СССР был создан 14 июля 1950 года приказом Академии наук СССР (за подписями Президента АН СССР С. И. Вавилова и Вице-президента АМН СССР И. П. Разенкова) на основании решения Президиумов двух академий в ходе печально известной «Павловской сессии».

В 1960 году переименован в Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР.

Руководители института 
Институт возглавляли:
 1950—1952 Э. А. Асратян, член-корреспондент АН СССР
 1952—1957 А. Г. Иванов-Смоленский, академик АМН СССР
 1957—1960 Л. Г. Воронин, член-корреспондент АН СССР
 1960—1981 Э. А. Асратян, член-корреспондент АН СССР
 1981—2000 П. В. Симонов, академик РАН
 2000—2005 И. А. Шевелев, академик РАН.
 2005—2018 П. М. Балабан, член-корреспондент РАН
2018—         А. Ю. Малышев, профессор РАН

Примечания

Ссылки 
 Сайт ИВНД РАН 

Институты РАН
Отделение биологических наук РАН
Биологические организации
Институты Москвы
Институты АН СССР